Ashley Lawrence (1934-1990) – direttore d'orchestra neozelandese
 Ashley Lawrence (1979) – modella e pornostar statunitense 
 Ashley Lawrence (1995) – calciatrice canadese